«Гость из книжного шкафа» — фантастический рассказ известного русского советского писателя-фантаста Александра Беляева. Опубликован в 1926 году, входит в цикл «Изобретения профессора Вагнера».

История 
В 1923 году Беляев переехал из Ялты в Москву, где жил в небольшой тёмной и сырой комнатке в Лялином переулке. Именно здесь появились его первые литературные произведения, такие как «Голова профессора Доуэля» или «Белый дикарь». Выдержки из рассказа «Гость из книжного шкафа» были впервые опубликованы в журнале «Всемирный следопыт» (1926, № 9). Полностью произведение  было опубликовано в том же году в сборнике «Голова профессора Доуэля». Он является продолжением рассказа «Человек, который не спит» из цикла «Изобретения профессора Вагнера».

Сюжет 
Профессор Вагнер победил сон и работает над строением атома. Из-за немецкой политической организации «Диктатор» он вынужден бежать на самолёте в СССР, однако его перехватывают и помещают в старинный замок, в котором оборудована лаборатория. В лаборатории создается стеклянный шар, в котором моделируется мир, «маленькая солнечная система».

Персонажи 
 Вагнер — профессор, известный изобретатель
 Карл — немецкий рабочий
 Таубе — член клуба «Диктатор»
 Брауде — охранник Вагнера
 Шмидт — немецкий учёный
 Дидерихс — профессор-историк

Библиография 
 Беляев Александр Романович. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. (Рассказы.) Илл. И.Пчелко. М., «Молодая гвардия», 1964, 528 с. с илл. с. 295-327.

Ссылки 
 Александр Беляев. Гость из книжного шкафа (текст рассказа на сайте alexandrbelyaev.ru).
 Светлана Беляева «Звезда мерцает за окном…» (Александр Романович Беляев Романы. Повести. Рассказы /Библиотека всемирной литературы. М., Эксмо, 2008.)

Рассказы 1926 года
Рассказы Александра Беляева
Изобретения профессора Вагнера